Die Abkürzung GEF steht für:
 Globale Umweltfazilität (engl. Global Environment Facility), eine Organisation zur Finanzierung von Umweltinvestitionen in Entwicklungsländern
 Graphical Editing Framework, ein Framework zur Entwicklung von graphischen Anwendungen in der Eclipse Plattform.
 Guanine nucleotide exchange factor, siehe GTP-Austauschfaktor
 ein Pseudonym der österreichischen Schauspielerin und Operettensängerin Grete Freund (1885–1982) 

Gef. ist die Abkürzung für:
 Gefahr
 Gefährdung
 Gefangener
 Gefängnis
 Gefallener
 Gefecht
 Gefälle

gef. ist die Abkürzung für:
 gefertigt

GEF